Delta-Sud est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique.

Géographie

Liste des députés 

 ¹ Élection partielle du  à la suite de la mort de .

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique